Sarrasac ist okzitanischer Name folgender französischer Gemeinden;
 Sarrazac (Dordogne)
 Sarrazac (Lot)